

Geografia 
Barco – frazione del comune italiano di Marcallo con Casone, nella città metropolitana di Milano
Barco – frazione di Cazzago San Martino in provincia di Brescia
Barco – frazione di Orzinuovi in provincia di Brescia
Barco – quartiere di Lecco
Barco – frazione di Levico Terme in provincia di Trento
Barco – frazione di Pravisdomini in provincia di Pordenone
Barco – frazione di Bibbiano in provincia di Reggio Emilia
Barco – quartiere di Ferrara
Barco – frazione di Firenzuola nella città metropolitana di Firenze
Barco Borghese – un sito archeologico nel comune di Monte Porzio Catone in provincia di Roma
Barco – nella Toscana e nel Lazio, tra il XVI ed il XVIII secolo, era un'area boscata e recintata destinata alla caccia come il Barco reale
Monte Barco – monte del Trentino, in cui si trova il biotopo Monte Barco

Nautica 
Barco – bastimento a vela di grandi dimensioni
Barcobestia o barco bestia – nave goletta a tre alberi e bompresso

Persone
Álvaro Barco (1967) – ex calciatore peruviano
Ezequiel Barco (1999) – calciatore argentino
Lorenzo Barco (1866-1952) – generale italiano
Silvano Barco (1963) – ex fondista italiano
Virgilio Barco Bargas (1921-1997) – politico colombiano

Altro 
Barco – tribuna sopraelevata posta in controfacciata come coro di frati o monache nelle chiese di Venezia
Barco della Regina Cornaro – barchessa ad Altivole
Barco – stalla per l'estate nelle cascine lombarde